Васи́лий Миха́йлович Руса́нов:
 Русанов, Василий Михайлович (1794—1838) — генерал-майор, участник Наполеоновских войн.
 Русанов, Василий Михайлович (род. 1963) — российско-швейцарский пианист.